Bromuro ferroso
 Bromuro ferrico